Korade ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Korade (1964–2008), kroatischer General
 Mijo Korade (* 1947), kroatischer Historiker